Влади́мир Солодо́вников:
 Солодовников, Владимир Васильевич (род. 1959) — историк и протестантский теолог.
 Солодовников, Владимир Викторович (1910—1991) — советский учёный-кибернетик, профессор (см. также Диаграммы Солодовникова).